Киш, Кишш () — венгерская фамилия; слово kis означает «маленький». Kiss — написание фамилии в традиционной орфографии, соответствующее современному kis.

Известные носители 
 Кишш, Анталь (род. 1935) — венгерский атлет.
 Кишш, Арпад (, 1889—1968) — венгерский ботаник.
 Кишш, Балаж (род. 1972) — венгерский атлет.
 Кишш, Бела (1877—?) — венгерский серийный убийца.
 Кишш, Геза (1882—1952) — венгерский пловец вольным стилем.
 Кишш, Гергей (род. 1977) — венгерский ватерполист.
 Кишш, Даниэль (род. 1991) — венгерский хоккеист.
 Кишш, Дьёрдь (род. 1975) — венгерский футболист.
 Кишш, Зольтан (род. 1980) — венгерский футболист.
 Кишш, Иштван (1857—1902) — венгерский архитектор.
 Кишш, Ласло (род. 1956) — венгерский тренер по футболу.
 Кишш, Ласло (астроном) (род. 1972) — венгерский астроном.
 Кишш, Леш (род. 1964) — австралийский игрок в регби по правилам Регбийной лиги.
 Кишш, Маньи (1911—1971) — венгерская актриса.
 Кишш, Мате (род. 1991) — венгерский футболист, полузащитник
 Кишш, Ники — британский игрок в регби по правилам Регбийной лиги.
 Кишш, Петер (род. 1959) — венгерский политик.
 Кишш, Роберт (род. 1957) — американский политик.
 
 Кишш, Ференц (1942—2015) — венгерский борец греко-римского стиля.
 Кишш, Элизабет (род. 1961) — американский учёный.
 Кишш, Эва (род. 1987) — венгерская гандболистка.
 Кисс, Касия (, род. 1958) — бразильская актриса венгерского происхождения.

См. также

Примечания